Гран-при Аргентины 1974 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Автогонки прошли 13 января 1974 года на трассе Буэнос-Айрес.

Джоди Шектер и Патрик Депайе проводили первую гонку в команде «Tyrrell» взамен ушедшего Джеки Стюарта и погибшего в прошлом году Франсуа Севера. Питер Ревсон перешёл из «McLaren Racing» в «Shadow», а Жаки Икс присоединился к команде «Lotus», где заменил ушедшего в «McLaren» Эмерсона Фиттипальди. «Ferrari» также начала сезон с двумя новыми гонщиками, Ники Лаудой и Клеем Регаццони.

По итогам квалификации на первых шести местах оказались гонщики из шести разных команд, а поул достался гонщику «Lotus» Ронни Петерсону. Швед захватил лидерство после старта, а позади него произошло столкновение Регаццони, Ревсона и Майка Хэйлвуда, закончившееся тем, что в машину Ревсона въехал его напарник по команде Жан-Пьер Жарье. На третьем круге в лидеры вышел Карлос Ройтеман, который лидировал большую часть оставшейся дистанции, но за два круга до финиша на его машине отказал двигатель. Сход аргентинца открыл дорогу к победе ветерану гонок Дэнни Халму, одержавшему в этой гонке последнюю победу в карьере.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1-2 Ронни Петерсон
 3-51 Карлос Ройтеман
 52-53 Денни Халм

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Аргентины